Le nom de famille Van Poucke (ou van Poucke) peut concerner plusieurs personnes : 
 Ella van Poucke (1994-), violoncelliste néerlandaise ;  
 Henri Van Poucke (1906-1991), joueur de football international belge ;  
 Pierre Van Poucke (1920-1983), peintre français ;  
 Ronny van Poucke (1957-2016), joueur de football néerlandais.